Hamen ist der Familienname folgender Personen:

 Juan van der Hamen y León (1596–1631), spanischer Maler des Barock
 Samuel Hamen (* 1988), Luxemburger Schriftsteller, Kritiker und Literaturwissenschaftler

Siehe auch:

 Hamenfischerei